Royal Rumble (2009) — 22-е ежегодное профессиональное pay-per-view шоу Королевская битва, проводимое World Wrestling Entertainment (WWE). Проходило 25 января 2009 года на арене «Джо Луис Арена» в Детройт, Мичиган, США и представлялась тремя брендами Raw, SmackDown! and ECW. Согласно договоренности от 1993 года, победитель Королевской битвы получает право на поединок за титул чемпиона WWE, чемпиона мира в тяжелом весе или чемпиона ECW по выбору на WrestleMania.

Результаты 

Победитель получает право выбирать с каким чемпионом он будет сражаться на Рестлмании XXV.

Королевская битва 
Красным ██ показаны рестлеры бренда Raw, голубым <font color="#ADD8E6">██</span> показаны рестлеры SmackDown!, фиолетовым ██ показаны звезды ECW и золотым ██ приглашенные гости

Примечания

Ссылки 
 Official Royal Rumble 2009 website

События 25 января
Январь 2009 года
2009 год в Мичигане
Спортивные соревнования в Детройте